Мировой Тур UCI () — сезон элитных шоссейных велогонок, проходящий с января по октябрь; также рейтинговая система, ранжирующая велогонщиков по результатам их участия в элитных велогонках (в 2009—2010 годах она называлась Мировым рейтингом UCI, и существовала параллельно с UCI ProTour).

История 
С 2005 года рейтинг ведущих шоссейных велогонщиков мира составлялся согласно полученным ими очкам в гонках под эгидой UCI ProTour. Однако в 2007 году произошёл конфликт между руководством UCI и ASO, организатором Тур де Франс и нескольких других важнейших гонок. В результате в 2008 году все Гранд Туры, 5 монументальных классических велогонок и 2 мартовские многодневки, организованные ASO и RCS Sport, вышли из календаря ПроТура. Сезон UCI ProTour 2008 определил сильнейшего велогонщика лишь по результатам оставшихся в соревновании гонок, то есть без учёта выступлений велогонщиков в ведущих мировых велогонках. Это не могло удовлетворить общественность, поэтому с 2009 года за вышедшие гонки также начисляются очки, причём более высокие, чем за ПроТуровские; новый рейтинг получил название UCI World Ranking. В этот рейтинг входят все гонки доконфликтного 2007 сезона (кроме отменённых Эйндховенской разделки и Тура Германии). Также организаторы Тура приложили усилия для расширения географии соревнований: теперь в календарь ПроТура входят австралийский Тур Даун Андер, канадские Гран-при Монреаля и Гран-при Квебека. Позже на финише сезонов появились Тур Пекина (с 2011 года) и Тур Ханчжоу (с 2013 года). Кроме индивидуального рейтинга, рассчитываются также командный и национальный, на основе пяти лучших гонщиков команды и страны соответственно.

Регламент

2011—2016

Категории гонок 
 Категория 1 : Тур де Франс
 Категория 2 : Джиро д'Италия и Вуэльта Испании
 Категория 3 : Тур Даун Андер, Париж — Ницца, Тиррено — Адриатико, Милан — Сан-Ремо, Тур Фландрии, Тур Страны Басков, Париж — Рубе, Льеж — Бастонь — Льеж, Тур Романдии, Вуэльта Каталонии, Критериум Дофине, Тур Швейцарии, Тур Польши , Энеко Тур, Джиро ди Ломбардия и Тур Пекина.
 Категория 4 : E3 Харелбеке , Гент — Вевельгем, Амстел Голд Рейс, Флеш Валонь, Классика Сан-Себастьяна, Классика Гамбурга, Гран-при Плуэ / Бретань Классик, Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля

Начисляемые очки 
Итоговые результаты гонки

Победа на прологе и этапе многодневки

2017 — н.в.

Категории гонок 
 Категория 1 : Тур де Франс
 Категория 2 : Джиро д'Италия и Вуэльта Испании
 Категория 3 : Тур Даун Андер, Париж — Ницца, Тиррено — Адриатико, Милан — Сан-Ремо, Гент — Вевельгем, Тур Фландрии, Париж — Рубе, Амстел Голд Рейс, Льеж — Бастонь — Льеж, Тур Романдии, Критериум Дофине, Тур Швейцарии, Гран-при Квебека, Гран-при Монреаля и Джиро ди Ломбардия
 Категория 4 : E3 Харелбеке , Вуэльта Каталонии, Тур Страны Басков, Флеш Валонь, Классика Сан-Себастьяна, Классика Гамбурга, Тур Польши , Энеко/БинкБанк Тур и Гран-при Плуэ / Бретань Классик
 Категория5 : Кэдел Эванс Грейт Оушен Роуд, Тур Абу Даби, Омлоп Хет Ниувсблад, Дварс дор Фландерен, Страде Бьянке, Тур Турции, Тур Калифорнии, Эшборн — Франкфурт, Лондон — Суррей Классик и Тур Гуанси

Начисляемые очки 
Итоговые результаты гонки

Дополнительные показатели

2019 — н.в.

Категории гонок 
 Категория 1 : Тур де Франс
 Категория 2 : Джиро д'Италия и Вуэльта Испании
 Категория 3 : Милан — Сан-Ремо, Тур Фландрии, Париж — Рубе, Льеж — Бастонь — Льеж и Джиро ди Ломбардия
 Категория 4 : Тур Даун Андер, Париж — Ницца, Тиррено — Адриатико, Гент — Вевельгем, Амстел Голд Рейс, Тур Романдии, Критериум Дофине, Тур Швейцарии, Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля
 Категория 5 : Страде Бьянке, E3 Харелбеке , Вуэльта Каталонии, Тур Страны Басков, Флеш Валонь, Классика Сан-Себастьяна, Тур Польши, БинкБанк Тур, Классика Гамбурга и Бретань Классик
 Категория 6 : Кэдел Эванс Грейт Оушен Роуд, Омлоп Хет Ниувсблад, Тур ОАЭ, Три дня Брюгге — Де-Панне, Дварс дор Фландерен, Эшборн — Франкфурт, Тур Калифорнии, Лондон — Суррей Классик, Тур Турции и Тур Гуанси

Начисляемые очки 
Итоговые результаты гонки

Дополнительные показатели

Индивидуальный рейтинг 
Представлял сумму всех очков полученных в течение сезона. Очки начислись по итоговым результатам всей гонки, а также за ряд дополнительных показателей в многодневных гонках. Проводился до 2018 года включительно.

Командный рейтинг 
Рассчитывался на основе индивидуального рейтинга. Изначально представлял сумму очков пяти лучших гонщиков каждой команды по итогам сезона и проводился. С 2017 года учитываются очки всех гонщиков команды. Проводился до 2018 года включительно.

К ним также могли добавляться очки за командную индивидуальную гонку на чемпионате мира в случае её присутствия в календаре сезона данного турнира.

Национальная рейтинг 
Рассчитывался на основе индивидуального рейтинга и представлял сумму очков пяти лучших гонщиков каждой страны по итогам сезона. Проводился до 2016 года включительно.

Гонки 
Победители гонок

Участвующие команды

WorldTeam

Professional Continental Team

Результаты

Индивидуальный рейтинг

Командный рейтинг

Национальный рейтинг

Победители гонок

Ссылки 
 Сайт UCI
 A History of Season Long Competitions: All the Winners 1948—2012 на sicycle.wordpress.com